Lagoon Creek ist der Name folgender Fließgewässer in Australien:

 Lagoon Creek (Einasleigh River), Nebenfluss des Einasleigh River in Queensland
 Lagoon Creek (Fitzroy River), Nebenfluss des Fitzroy River (Korallenmeer) in Queensland
 Lagoon Creek (Macleay River), Nebenfluss des Macleay River in New South Wales, Australien
 Lagoon Creek (Ord River), Nebenfluss des Ord River (Cambridge Gulf) in Western Australia